

Personen

 Ephraim Wales Bull (1806–1895), Amerikaans druivenkweker
 Geoffrey Taylor Bull (1921–1999), Schots zendeling en schrijver
 Fredrik Rosing Bull (1882–1925), Noors ingenieur, uitvinder van de ponskaart
 John Bull (ca. 1562–1628), Engels organist en componist
 Knud Geelmuyden Bull (1811–1889), Noors schilder
 Ole Bull (1810–1880), Noors componist
 Richard Bull (1924–2014), Amerikaans film- en televisieacteur
 Sitting Bull (Tȟatȟáŋka Íyotake) (1831–1890), Amerikaans leider van de Hunkpapa Sioux
 Steve Bull (1965), Engels voetballer en voetbalcoach

Sport en spel
 Bull (darts), het op een na middelste rondje van het dartbord

Technologie
 Bull (computermerk), een computermerk voor met name mainframes 
 Bull, de bijnaam van het vliegtuig Tupolev Tu-4

Amusement
 Bull (televisieserie, 2000), een Amerikaanse televisieserie uit 2000
 Bull (televisieserie, 2015), een Britse televisieserie uit 2015
 Bull (televisieserie, 2016), een Amerikaanse televisieserie uit 2016

Overige
 Afkorting voor het oorspronkelijk Engelstalige bullshit